Оливие Денис Панис () е френски пилот от Формула 1. Роден е на 2 септември 1966 г. в Лион, Франция. Живее в Гренобъл. Женен е и има 3 деца.

Кариера 
Началото и при него е с картинга през 1986 г.
 1987 г. – печели стипендията на Елф Драйвинг на пистата Пол Рикар
 1988 г. – става 4-ти във френския шампионат Формула Рено
 1989 г. – шампион във френския шампионат Формула Рено
 1990 г. – става 4-ти във френската Формула 3
 1991 г. – втори във френската Формула 3
 1992 г. – кара във Формула 3000 за ДАМС
 1993 г. – шампион във Формула 3000

Дебютът му във Формула 1 е в Гран при на Бразилия през 1994 г. с екипа на Лижие. Кара също така за отборите на Прост през периода 1997 – 1999. През 2000 г. е тест пилот на Макларън, в БАР е титуляр през 2001 и 2002 г. и в Тойота завършва кариерата си, като 2004 г. беше последния му състезателен сезон. От следващия (2005) е тест пилот в японския тим.

Резултати от Формула 1

Външни препратки 
 Официален сайт

Френски пилоти от Формула 1
Лионци